Sphaeropsis är ett släkte av svampar. Sphaeropsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sphaeropsis